Футбольный клуб «Фулад» Хузестан () — иранский футбольный клуб из города Ахваз, который является столицей провинции Хузестан. «Фулад» основан 2 марта 1971 года сталелитейной компанией Foolad Khuzestan Company, и это предприятие является владельцем и главным спонсором клуба. Домашние матчи проводит на стадионе «Гядыр», вмещающий 38 900 зрителей.

Участвует в высшей по уровню футбольной лиге Ирана — Про-лиге Персидского залива. В сезоне 2017/18 клуб занял 7-е место из 16 клубов. Является одной из двух (наряду с «Эстегляль Хузестан») сильнейших футбольных клубов Ахваза и провинции Хузестан.

Статистика выступлений 
Данные с 1997 года.

Достижения

Национальные
Про-лига Персидского залива:
  Чемпион (2): 2004/05, 2013/14
  Бронзовый призёр (2): 2001/02, 2003/04
Кубок Хазфи:
  Победитель (1): 2020/21
Суперкубок Ирана:
  Финалист (1): 2005
Лига Азадеган:
  Чемпион (1): 2007/08

Региональные
Первый дивизион Ахваза:
  Чемпион (1): 1996/97
Второй дивизион Ахваза:
  Чемпион (1): 1995/96

Домашний стадион 
С 2012 года «Фулад» проводит свои домашние матчи на стадионе «Гядыр», который вмещает 38 900 зрителей. Данный стадион также является домашним и для ярого соперника «Фулада» — «Эстегляля Хузестана». До 2012 года у «Фулада» домашним стадионом был «», вмещающий 15 тысяч зрителей. 15 марта 2019 года был сыгран первый матч на новом стадионе «», вмещающем около 30 000 зрителей.

Текущий состав

Трансферы

Зима 2018/2019

Ушли

Межсезонье 2018

Ушли

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Foolad Khuzestan FC - Soccerway

Футбольные клубы Ирана
Ахваз